Perri est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Christina Perri (1986-), chanteuse et auteure-compositrice-interprète américaine ;
 , concepteur américain de titres de films ;
  (1920–1957), guitariste de jazz canadien ;
 , homme politique canadien ;
 , avocat américain ;
  (1885-1974), écrivain et journaliste italien ;
  (1975-), entraîneur de basketball américain ;
  (?-1970), écrivain et illustrateur américain ;
  (1940-2007), journaliste et éditeur italien ;
  (1997-), footballeur brésilien ;
 Nick Perri (1984-), musicien américain ;
 Oreste Perri (1951-), sprinter de canoë et homme politique italien ;
 , acteur canadien et américain ;
 Pascal Perri (1959-), journaliste et chef d'entreprise français ;
  (1887-1944), criminel américain ;
 , musicien canadien de rock et de musique électronique.

Pseudonyme 

 Perri 6, de son vrai nom David Ashworth, sociologue britannique ;
 , nom de plume de deux sœurs romancières américaines Mary et Pamela O'Shaughnessy ;
 Piper Perri (1995-), actrice américaine de films pornographiques.

Prénom 
Perri est prénom masculin ou féminin notamment porté par :
  (1995-), danseur de rue britannique ;
 , pédiatre et écrivain américain ;
 Perri Lister (1959-), danseuse, chanteuse et actrice anglaise ;
  (1964-), chanteur dance-pop et urban ;
  (1961-), journaliste de télévision américaine ;
 Perri Pierre (1988-), acteur et producteur haïtiano-américain.
 Perri Shakes-Drayton (1988-), athlète britannique ;
  (1966-), Irish racewalker

Titres 
 Les Aventures de Perri, docu-fiction animalier de la série True Life Fantasy produit par les studios Walt Disney en 1957 ;
  ou Perri : The Youth of a Squirrel, roman américain de Felix Salten sorti en 1938.

Patronyme italien
Patronyme français
Patronyme américain